Plaats in Indonesië
 Karoya (Cirinten), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Karoya (Cipicung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java